Кубок мира по санному спорту 2017/2018 — международный турнир по санному спорту состоящий из нескольких этапов, который начался 18 ноября 2017 года на трассе в австрийском Инсбруке и завершился 28 января 2018 года этапом в Сигулде, в рамках которого также прошёл чемпионат Европы.

Календарь соревнований

Общий зачёт Кубка мира

Одноместные сани (мужчины)

Одноместные сани (мужчины, спринт)

Двухместные сани (мужчины)

Эстафета

Одноместные сани (женщины)

Одноместные сани (женщины, спринт)

Двухместные сани (мужчины, спринт)

Результаты

Одноместные сани (мужчины)

Двухместные сани (мужчины)

Одноместные сани (женщины)

Эстафеты 

Кубки мира по санному спорту
Зимние виды спорта в сезоне 2017/2018